Okręty US Navy o nazwie USS  "Force":
 Pierwszy "Force" (AM-99) został zbudowany jako trałowiec typu Adroit. Przerobiony później na ścigacz okrętów podwodnych USS PC-1603. W służbie w latach 1943-1945.
 Drugi "Force" (AM-445) był trałowcem typu Aggressive. W służbie w latach 1955-1973.

Force